Lista meczów reprezentacji Azerbejdżanu w piłce nożnej mężczyzn – kompletne zestawienie spotkań piłkarskich rozegranych przez reprezentację Azerbejdżanu. Podczas eliminacji do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2008 nie udało się rozegrać dwumeczu pomiędzy Azerbejdżanem i Armenią z powodu napiętej sytuacji między tymi krajami i niemożności ustalenia miejsca rozegrania obu spotkań.

Przypisy

Źródła 
 Lista meczów reprezentacji Azerbejdżanu w bazie eu-football.info

Listy meczów reprezentacji narodowych w piłce nożnej
Reprezentacja Azerbejdżanu w piłce nożnej